Элеваторное — название населенных пунктов на Украине:

Элеваторное — село в Березанском районе Николаевской области, Василевский сельский совет.
Элеваторное — село в Березанском районе Николаевской области, Матиясовский сельский совет.

См. также 

 Элеваторный